Вонк:
 Вонк () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

 Вонк, Михел (род. 1968) — нидерландский футболист, тренер.
 Вонк, Жан Франсуа (1743—1792) — бельгийский юрист и политик. 
 Вонк, Фрек (род. 1983) — нидерландский биолог.